Alianore Holland, condesa de March (también Eleanor; 13 de octubre de 1370 – octubre de 1405), fue la primogénita de Thomas Holland, II conde de Kent, y la esposa de Roger Mortimer, IV conde de March y heredero presuntivo de su tío, el rey Ricardo II. A través de su hija, Ana Mortimer, Alianore fue la bisabuela de los reyes yorkistas Eduardo IV y Ricardo III. Fue la institutriz de Isabel de Valois, la esposa de Ricardo II.

Familia 
Alianore Holland nació el 13 de octubre de 1370 en Up Holland (Lancashire), fruto del matrimonio entre Thomas Holland, II conde de Kent, y lady Alice FitzAlan (la hija de Richard FitzAlan, X conde de Arundel, y su segunda esposa, Leonor de Lancaster; Leonor fue la hija de Enrique de Lancaster, nieto del rey Enrique III).

Sus abuelos paternos fueron Thomas Holland, I conde de Kent, y Juana de Kent, la madre del rey Ricardo II por su tercer matrimonio con Eduardo de Woodstock. Como tal, el padre de Alianore fue hermanastro materno del rey Ricardo II.

Alianore tuvo cuatro hermanos y seis hermanas:

 Thomas Holland, I duque de Surrey, que se casó con Joan Stafford, hija de Hugh de Stafford, II conde de Stafford.
 John Holland (2 de noviembre de 1374 – 5 de noviembre de 1394).
 Richard Holland (3 de abril de 1376 – 21 de mayo de 1396).
 Edmund Holland, IV conde de Kent, que, al parecer, se comprometió con Constanza de York, la viuda de Thomas le Despenser, I conde de Gloucester, y que se casó con Lucía Visconti, la hija más joven de Bernabé Visconti.
 Joan Holland (h. 1380 – 12 de abril de 1434), que se casó cuatro veces:
 Edmundo de Langley, I duque de York.
 William Willoughby, V lord Willoughby.
 Henry Scrope, III barón Scrope de Masham.
 Henry Bromflete, barón Vescy.
 Margaret Holland (1385 – 31 de diciembre de 1439), que se casó dos veces:
 Juan Beaufort, I conde de Somerset.
 Tomás de Lancaster, duque de Clarence.
 Elizabeth Holland, que se casó con sir John Neville de Sutton (en Gualtres), Yorkshire.
 Eleanor Holland (la segunda hija con el mismo nombre; 1386 – después de 1413), que se casó con Thomas Montagu, IV conde de Salisbury.
 Anne Holland.
 Bridget Holland, que se hizo monja.

Matrimonios y descendencia 
Alianore Holland se casó dos veces.

Primer matrimonio 
Hacia el 7 de octubre de 1388, se casó con Roger Mortimer (h. 1375–1398), el pupilo de 13 años de su padre, así como el hijo y heredero de Edmund Mortimer, III conde de March (m. 1381) y bisnieto del rey Eduardo III.

Edmund Mortimer había fallecido en 1381, por lo que su hijo Roger, de 6 años, se convirtió en heredero de las extensas propiedades de Mortimer. Según Davies, la tutela de un heredero de tal importancia era un «tema de relevancia política en los años 1382–4». Al final, otorgaron las tierras a un consorcio por 4000 libras al año, y concedieron la tutela de su persona, en un principio, a Richard FitzAlan, XI conde de Arundel; sin embargo, a instancias de Juana de Kent, la madre del rey Ricardo, en agosto de 1384 el II conde de Kent recibió la tutela y el matrimonio de Mortimer por 6000 marcos. Alrededor del 7 de octubre de 1388, Kent casó a Mortimer con su hija Alianore.

Roger Mortimer tenía derecho a la corona por su madre, Philippa de Clarence, hija y heredera de Leonel de Amberes, I duque de Clarence (el tercer hijo del rey Eduardo III). Como Ricardo II no dejó descendencia, cabría afirmar que Roger Mortimer, al ser sobrino suyo y descendiente directo de Eduardo III, era el siguiente en la línea de sucesión al trono (un argumento que consiguió utilizar posteriormente el primer rey yorkista, Eduardo IV, para acceder al trono). Cokayne sostiene que, en octubre de 1385, el rey proclamó a Mortimer como heredero presuntivo; algo que cuestionó Davies, quien declaró que no tenía fundamento alguno la historia de que Ricardo proclamara a Mortimer públicamente como heredero presuntivo en el parlamento en octubre de 1385, si bien hasta Davies admitió que esa reivindicación se debatió abiertamente en ese momento. El asunto se aclaró en 2006, cuando se observó que la declaración había tenido lugar en el parlamento de 1386, no el de 1385, y la habían desplazado con una interpolación en la crónica del Eulogium. Esto lo respalda una referencia en la crónica de Westminster (véase Ian Mortimer, «Richard II and the Succession to the Crown», History, vol. 91 (2006), pp. 320–36).

El 20 de julio de 1398, a los 24 años de edad, Roger Mortimer murió en una escaramuza con los «hombres de O'Brien» en Kells. El cronista de Wigmore cuenta que Mortimer iba a caballo al frente de su ejército, sin supervisión y vestido con ropa irlandesa, y que los que lo mataron no sabían quién era él. Recibió sepultura en la abadía de Wigmore. El rey fue a Irlanda al año siguiente para vengar su muerte. El cronista, al mismo tiempo que critica a Mortimer por su lujuria y su descuido en el deber hacia Dios, lo ensalza así: «de acreditada honestidad, activo en sus ejercicios caballerescos, magnífico en su cortesía, afable y alegre en su conversación, superando a sus contemporáneos en la belleza de su apariencia, suntuoso en sus banquetes y generoso en sus regalos».

Alianore tuvo dos hijos y dos hijas con Mortimer:

 Edmund Mortimer, V conde de March (6 de noviembre de 1391 – 18 de enero de 1425), primogénito y heredero. Junto con su hermano Roger, Roger estuvo retenido por el rey Enrique IV hasta el final de su reinado. Enrique le había arrebatado el trono a su primo hermano, Ricardo II; pero al ser el hijo de Juan de Gante, el hermano menor de Leonel de Amberes, cabría decir que su derecho al trono era más débil que el de los descendientes de Leonel, aunque su derecho sería por línea femenina.
 Roger Mortimer (23 de abril de 1393 – h. 1413).
 Anne Mortimer (27 de diciembre de 1388 – h. 22 de septiembre de 1411), que, junto a su hermana Eleanor, estuvo bajo el cuidado de su madre hasta la muerte de ésta en 1405. Según Griffiths, el rey no las trataba bien, y de ellas se cuenta que se quedaron «desposeídas» cuando Alianore murió en 1405. Se casó con Ricardo de Conisburgh, III conde de Cambridge (m. 1415).
 Eleanor Mortimer (1395–1422), que se casó con sir Edward de Courtenay (m. 1418), el primogénito de Edward de Courtenay, III/XI conde de Devon. No tuvieron descendencia.

Segundo matrimonio 
Antes del 19 de junio de 1399, Alianore contrajo segundas nupcias con Edward Cherleton, V barón Cherleton (1371–1421), un señor de las Marcas Galesas. Con él tuvo dos hijas, coherederas de su padre, y, después de 1425, coherederas de su hermanastro, Edmund Mortimer, V conde de March.

 Joan Cherleton. Se casó con John Grey, I conde de Tankerville (hermano de sir Thomas Grey, ejecutado por haber participado en el complot de Southampton, cuyo objetivo era reemplazar al rey Enrique V por el hijo de Alianore, Edmund Mortimer). Su único hijo, Henry Grey, II conde de Tankerville (h. 1418/19–1450), falleció sin descendencia, por lo que el título quedó extinguido.
 Joyce Cherleton, que se casó con John Tiptoft, I barón Tiptoft. La pareja tuvo descendencia.

Fallecimiento 
Alianore murió durante el parto en octubre de 1405. Recibió sepultura en el priorato de Bisham (Bisham).

Entre los descendientes que tuvo a través de su hija Anne, se encuentran los reyes yorkistas Eduardo IV y Ricardo III.

Ancestros

Notas

Referencias 

 Cokayne, George Edward (1932). The Complete Peerage, edited by H. A. Doubleday. Vol. VIII. London: St. Catherine Press, pp. 445–53.
 Davies, R. R. (2004). «Mortimer, Roger (VII), fourth earl of March and sixth earl of Ulster (1374–1398)». Oxford Dictionary of National Biography (ed. en línea). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/19356. Recuperado el 1 de octubre de 2012. (Se requiere estar suscrito o ser miembro de una biblioteca pública del Reino Unido.)
 Griffiths, R. A. (2004). «Mortimer, Edmund (V), fifth earl of March and seventh earl of Ulster (1301–1425)». Oxford Dictionary of National Biography. doi:10.1093/ref:odnb/19344. Recuperado el 2 de octubre de 2012.
 Pugh, T. B. (1988). Henry V and Southampton Plot of 1415. Alan Sutton. ISBN 0-86299-541-8.
 Richardson, Douglas (2011). Magna Carta Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families, ed. Kimball G. Everingham. Vol. I (2ª ed.). Salt Lake City. ISBN 1-4499-6637-3.
 Richardson, Douglas (2011). Magna Carta Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families, ed. Kimball G. Everingham. Vol. II (2ª ed.). Salt Lake City. ISBN 1-4499-6638-1.
 Richardson, Douglas (2011). Magna Carta Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families, ed. Kimball G. Everingham. Vol. III (2ª ed.). Salt Lake City. ISBN 1-4499-6639-X.

Bibliografía adicional 

 Thomas B. Costain, The Last Plantagenets, publicado por Popular Library, New York, 1962, publicado originalmente por Doubleday and Co., Inc.

Enlaces externos 

Inglesas del siglo XV
Inglesas del siglo XIV
Fallecidas por parto
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en 1405
Nacidos en 1373